Orlowa oder Orlova ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Andrejewna Orlowa (* 1997), russische Freestyle-Skierin
 Alina Orlova (* 1988), litauische Singer-Songwriterin
 Anna Orlova (* 1972), lettische Rennrodlerin
 Anna Alexejewna Orlowa-Tschesmenskaja (1785–1848), russische Hofdame und Mäzenin
 Jelena Lwowna Orlowa-Afinogenowa (* 1953), russische Malerin, Stilllebenmalerin, Porträtmalerin und Genremalerin
 Jelena Sidortschenkowa Orlowa (* 1980), russische Langstrecken- und Hindernisläuferin
 Ljubow Petrowna Orlowa (1902–1975), sowjetische Schauspielerin
 Marija Sergejewna Orlowa (* 1988), russische Skeletonsportlerin

 Olga Orlova (1903–1991), russische Ballerina und Tanzpädagogin
 Raissa Dawydowna Orlowa-Kopelewa (1918–1989), russische Schriftstellerin

Orłowa steht für:
 Orłowa, Berg in Polen

Orlová steht für:
 Orlová, Stadt in Tschechien

Siehe auch:
 Orlow